Танґо́ (, ) — назва історичного регіону в Японії, на північ від Кіото.
Провінція Танґо — стародавня японська провінція.
Кьо-Танґо — місто у префектурі Кіото. Дослівно: «Кіото-Танґо»
Танґо — японська назва броненосця «Полтава»
Танґо — танець.